Святослав Иванович Литвиненко (род. 22 февраля 1942 года, Ромодан (ныне Миргородского района) — украинский дирижер, Народный артист Украины (1999), профессор Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского.

Биография 
Святослав Иванович Литвиненко родился 22 февраля 1942 года в поселке Ромодан Миргородского района Украины. Окончил Ворошиловградское музыкальное училище по классу домры по классу педагога А. Васильева. В 1969 году окончил Киевскую консерваторию (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского), учился в консерватории по классу классу домры у педагогов Е. Блинова и Н. Комаровой, по классу оперно-симфонического дирижирования — у М. Гозулова и Вадима Гнедаша.

По окончании учебы работал в Сумском музыкальном училище преподавателем дирижирования, инструментовки и руководителем симфонического оркестра (1969—1970).

В 1973—1983 годах был дирижером симфонического оркестра Гостелерадио УССР. С 1983 по 1990 год — главный дирижер Киевского театра оперетты.

За 10 лет работы с симфоническим оркестром Украинского радио выполнил около 400 записей в фонд радио, большинство которых — сочинения украинских композиторов: Л. Дычко, К. Доминчена, И. Карабица, Б. Лятошинского, Г. Майбороды, Е. Станковича, И. Шамо. Делал также записи с оперными певцами — А. Кочерга, А. Мокренко, Л. Остапенко, Г. Циполой.

В 1983—1989 годах осуществил постановку 15 музыкальных спектаклей в Киевском государственном театре оперетты: «Баядера» и «Принцесса цирка» И. Кальмана, «Царевич» Ференца Легара, «Севастопольский вальс» К. Листова, «Собор Парижской богоматери» В. Ильина, «Сорочинская ярмарка» А. Рябова.

С 1996 года возглавлял Академический оркестр народной и популярной музыки Национальной радиокомпании Украины, преподавал оркестровое дирижирование в Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского.

С 2008 года работает по совместительству в Киевском национальном академическом театре оперетты. С 2009 года работал дирижером-постановщиком оперетты «Сорочинская ярмарка» по Н. В. Гоголю А. Рябова с режиссером-постановщиком Б. Струтинским и композитором Б. Кривопустом. Как композитор, Святослав Иванович Литвиненко создал более 150 оркестровок — для камерных ансамблей, оркестра народных инструментов и симфонического оркестра.

Награды и звания 
 Народный артист Украины (20 декабря 1999).
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (12 апреля 2002 года)
 Премия «Киевская пектораль» в номинации «За лучший музыкальный спектакль» (2010).

Литература 
Давидов М. А. Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа). К., 2005.

Примечания

Ссылки 
 Литвиненко Святослав Иванович
 Литвиненко Святослав Иванович. Киевский театр оперетты.

Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории